О́лайне:

 Олайне — город в Латвии.
 Олайне — железнодорожная станция в Олайне.
 Олайне — футбольный клуб из Олайне.